Flinsbach ist ein geographischer Name

Ortschaften und Orte:
 Flinsbach (Gemeinde Neidling), Katastralgemeinde der Marktgemeinde Neidling, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Flinsbach (Helmstadt-Bargen), Ortsteil der Gemeinde Helmstadt-Bargen im Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Flinsbach, älterer Name der Gemeinde Flintsbach am Inn im Landkreis Rosenheim, Bayern

Gewässer:
 Flinsbach (Gronach), rechter Zufluss der Gronach vor Gröningen, Gemeinde Satteldorf, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Flinsbach oder Flinzbach, rechter Zufluss der Teisnach nach der Neumühle, Gemeinde Patersdorf, Landkreis Regen, Bayern
 Flinsbach (Weiherbach), teils auch Fleinsbach, linker Hauptstrang-Oberlauf des Weiherbachs (zum Sulzbach, zur Körsch) bis vor Neuhausen auf den Fildern, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Flinsbach (Wieseth), rechter Zufluss der Wieseth bei Rohrbach, Markt Bechhofen, Landkreis Ansbach, Bayern 

Flinsbach ist ein Familienname:
 Kunemann Flinsbachs (1527–1571), deutscher Reformator